Els Guillèmides, Guilhemides o Wilhelmides fou un llinatge de la noblesa franca dels segles VIII a X, proper dels carolingis, sorgit a Autun i estès cap a Gòtia, Aquitània i pel Llenguadoc. Agafa el seu nom de Guillem de Gel·lona (Guillem I de Tolosa). La genealogia que segueix no inclou la descendència del Guillem de Gel·lona del primer matrimoni, com a pare de Berà, i els descendents d'aquest.

Genealogia

Bibliografia 
 Pierre Riché, Les Carolingiens, une famille qui fit l'Europe, París, 1983 (reimpr. 1997), 490 p. () 
 Christian Settipani, Les Ancêtres de Charlemagne, París, 1989, 170 p. () 
 Christian Settipani, La Préhistoire des Capétiens (Nouvelle histoire généalogique de l'auguste maison de France, vol. 1), ed. Patrick van Kerrebrouck, 1993 () 
 Michel Dillange, Les Comtes de Poitou, Ducs d'Aquitaine (778-1204), Geste éditions, 1995, 304 p. () 
 Christian Settipani, La Noblesse du Midi Carolingien, Prosopographica et genealogica, Oxford, 2004, 388 p. ()

Enllaços externs 
 Foundation for Medieval Genealogy a